

Geografia 
 Rust – miasto statutarne w kraju związkowym Burgenland
 Rust – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau

Osoby 
 Albert Rust (ur. 1953) – francuski piłkarz
 Alfred Rust (1900-1983) – niemiecki archeolog
 Bernhard Rust (1883-1945) – niemiecki polityk
 Friedrich Wilhelm Rust (1739-1796) – niemiecki kompozytor
 Mathias Rust (ur. 1968) – niemiecki pilot
 Friedrich Wilhelm Rust (1822-1892) – niemiecki kompozytor, wydawca i pedagog

Muzyka 
 Rust – fiński zespół rockowy
 Rust – polski zespół rockowy

Inne 
 Rust – gra komputerowa z gatunku survival stworzona przez Facepunch Studios
 Rust – język programowania rozwijany obecnie przez Mozilla Foundation

Zobacz też 
 De Rust
 in Punk We Rust
 Live Rust
 Obritzberg-Rust
 October Rust
 Rust in Peace
 Rusta
 Thornton Rust – miejscowość